YouTube-MP3 était un service en ligne simpliste, permettant à ses utilisateurs de convertir puis de télécharger des vidéos du site YouTube en fichier MP3. 

Le site est fermé en  à la suite d'une plainte de maisons de disques américaines. Philip Matesanz, le propriétaire du site, a accepté de régler une somme importante en dédommagement des artistes et à céder le nom de domaine youtube-mp3.org à la Recording Industry Association of America. Il est par ailleurs interdit de recréer un site similaire sous peine de poursuites plus importantes. Malgré tout, de nombreux autres sites proposent encore aujourd'hui de télécharger des vidéos provenant de YouTube dans différents formats, dont le MP3.

Références 

Site web disparu